USS Jack je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Jack (SS-259) 
 USS Jack (SSN-605)

Jack